Алекса́ндр Алекса́ндрович Федо́тов:
 Федотов, Александр Александрович (1864—1940) — русский инженер, деятель текстильной промышленности.
 Федотов, Александр Александрович (1864—1909) — актёр Малого театра.
 Федотов, Александр Александрович (1887—1959) — советский военачальник, генерал-майор.